Arieș, een rivier in het westen van Roemenië
 Ram (sterrenbeeld) of Ram (astrologie) (ook Aries), een sterrenbeeld aan de noordelijke hemelkoepel
 Ariès, een voormalig Frans automerk
 Dodge Aries, een automodel uit de jaren 1980 van het Amerikaanse automerk Dodge